Municipio de Linton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Linton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Linton (condado de Vigo, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.
 Municipio de Linton (condado de Allamakee, Iowa), un municipi ubicado en el condado de Allamakee.
 Municipio de Linton (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.